Beusch ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Wilhelm Beusch (1689–1743), Schweizer katholischer Geistlicher, Jesuit und Professor der Philosophie
 Paul Beusch (1883–1925), deutscher Politiker (Zentrum)